Fernando I de Rumanía (Sigmaringen, Prusia, 24 de agosto de 1865-Sinaia, Rumanía, 20 de julio de 1927) fue rey de Rumanía entre 1914 y 1927.

Vida como príncipe de Hohenzollern y heredero al trono de Rumanía 

Nacido en Sigmaringen, en el suroeste de la actual Alemania, el príncipe romano-católico Fernando de Hohenzollern-Sigmaringen era el hijo segundogénito del príncipe alemán Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen y de la infanta Antonia de Portugal (1845-1913), hija de la reina María II y su consorte Fernando de Sajonia-Coburgo-Koháry, con antepasados oriundos del noreste del Reino de Hungría (en la actual Eslovaquia). 

Debido a que su padre y hermano mayor renunciaron a sus respectivos derechos al trono rumano, el joven Fernando se convirtió en heredero al trono de su tío Carlos I de Rumanía, en noviembre de 1888 puesto que este no tenía descendencia. El gobierno rumano no le pidió la conversión al cristianismo ortodoxo, religión mayoritaria en Rumanía, y se exigió que sus futuros hijos fuesen educados en la fe ortodoxa, que entonces era la religión oficial de aquel país.

El primo de la madre de Fernando, Fernando I de Bulgaria, también de la rama Sajonia-Coburgo-Koháry, había ocupado el trono búlgaro desde 1889 y en el futuro se convertiría en el principal oponente del reino de Rumania. El emperador Francisco José I, monarca del Imperio austrohúngaro, y, por lo tanto, señor de Transilvania, provincia con mayoría de población rumana, era el primo de la abuela de Fernando. 

En 1893 Fernando se casó con la princesa María de Edimburgo (1875-1938), hija del príncipe Alfredo, duque de Edimburgo y de la gran duquesa María Aleksándrovna de Rusia.  La princesa María era la nieta paterna de la reina Victoria I del Reino Unido y el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, y por vía materna del zar Alejandro II de Rusia y su esposa, la princesa María de Hesse-Darmstadt. El emperador de la Rusia vecina, el zar Nicolás II era pues su primo carnal. 

La pareja tuvo seis hijos en total, aunque se comentó que la reina cometió adulterio con el príncipe Barbu Ştirbey, nieto de un antiguo príncipe de Valaquia, fallecido en 1869, y antepasado de la princesa consorte María de Liechtenstein.  El rey Fernando, no queriendo dar pie a un escándalo, siempre aceptó a los dos retoños como sus propios hijos. Fueron sus hijos:

 Carlos II, rey de Rumanía (1893-1953), con sucesión. 
 Princesa Isabel (1894-1956), casada en 1921 con Jorge II de Grecia; acabaron divorciándose. Sin descendencia. 
 Princesa María (1900-1961), casada en 1922 con Alejandro I de Yugoslavia. Con sucesión. 
 Príncipe Nicolás (1903-1979). Casado, sin hijos. Litigó para portar el título de duque de San Ricardo, sin éxito.
 Princesa Elena (1909-1991), fue Archiduquesa de Austria por matrimonio. Con amplia sucesión.
 Príncipe Mircea (1913-1916), fallecido sin sucesión.

Rey de Rumanía 
Fernando sucedió a su tío Carlos I como rey de Rumanía el 10 de octubre de 1914, meses después del estallido de la Primera Guerra Mundial, si bien Rumanía no participó inicialmente en la contienda. Fernando reinaría hasta su muerte el 20 de julio de 1927.

Primera Guerra Mundial 

Aunque era miembro de la familia imperial Hohenzollern, dinastía reinante en Alemania, Fernando decidió la entrada de Rumania en la primera guerra mundial de parte de la Triple Entente, en contra de las Potencias Centrales, el 27 de agosto de 1916.  El  Rumanía había rechazado la petición de Alemania y Austria-Hungría de entrar en la guerra por el tratado que les unía. Poco después (18 de septiembre de 1914), firmaba un tratado secreto con Rusia en el que se le reconocía el derecho a anexionarse Transilvania a cambio de mantenerse neutral. El rey ganó de esta manera el apodo "el Leal", ya que respetó el juramento que presentó frente al Parlamento de Rumanía en 1914: 

«Reinaré como buen rumano.»

También como consecuencia de esta "traición" a sus raíces alemanas, el Káiser Guillermo II decidió borrar su nombre del registro de la Casa de Hohenzollern, y ordenó su excomunión por el papa Benedicto XV.

A finales de 1916, con la ocupación de Bucarest por los alemanes, el rey trasladó su asediado gobierno a Iași.  A pesar de las dificultades que supuso la entrada en la guerra, con Dobruja y Valaquia ocupadas por los Potencias Centrales, Rumanía siguió luchando y en 1917 paró el avance alemán en Moldavia. Cuando los bolcheviques firmaron la paz en 1918, Rumanía se vio rodeada por los enemigos y forzada a firmar el Tratado de Bucarest en 1918. Sin embargo, Fernando se negó a firmar el tratado. Cuando el avance aliado en el frente de Tesalónica obligó a Bulgaria a abandonar la guerra, Fernando ordenó la removilización del ejército rumano y Rumanía continuó la guerra de parte de la Triple Entente. 

El resultado de la participación en la guerra para Rumanía fue la unión votada en Basarabia, Bucovina y Transilvania con el Reino de Rumanía, en 1918.  Fernando llegó a ser el rey de un estado rumano crecido después de 1918-1920, con la victoria de la Triple Entente frente a las Potencias Centrales, con una guerra entre Rumanía y la República Soviética Húngara, que no quería aceptar la nueva situación en Europa, y con la guerra civil de Rusia. Fernando fue coronado rey de la Gran Rumanía con gran pompa el 15 de octubre de 1922, en la ciudad histórica Alba Iulia, en Transilvania.

Reinado tras la guerra 
La política interna durante su reinado estuvo dominada por el Partido Nacional Liberal, liderado por los hermanos Ion y Vintilă Brătianu. La unión con Transilvania supuso un beneficio electoral para la oposición, cuyos principales representantes se unieron entre enero de 1925 y octubre de 1926 para formar el Partido Nacional de los Campesinos (Partidul Naţional-Ţărănesc). 

Fernando falleció de cáncer en Sinaia el 20 de julio de 1927, y fue sucedido en el trono por su nieto Miguel I, bajo una regencia. La regencia estaba formada por tres miembros, de los cuales uno era el segundo hijo de Fernando, el príncipe Nicolás.  Este periodo corresponde con una etapa de florecimiento económico y cultural para Rumanía, que finalizaría con la Segunda Guerra Mundial y la entrada en la órbita soviética.

En la cultura popular 
El 27 de agosto del año 2019 el país europeo comenzó a emitir la moneda de 50 ‘bani’ en la que se encuentra la imagen del rey Fernando al reverso de la misma. Esta moneda se acuño por el centenario de la incorporación de la región de Transilvania al Reino de Rumania.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas rumanas 
  Soberano Gran maestre de la Orden de la Estrella de Rumanía (10-10-1914).
  Soberano Gran maestre de la Orden de la Corona (10-10-1914).
  Soberano Gran maestre de la Orden de Carol I (10-10-1914).
  Soberano Gran maestre de la Orden del Fiel Servicio (10-10-1914).
  Soberano Gran maestre (y fundador) de la Orden de Miguel el Valiente (26-09-1916).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí del Rey Carlos I (22-05-1906).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación ( Reino de Italia, 1893).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro ( Reino de Italia, 1893).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia ( Reino de Italia, 1893).
  Caballero de la Orden de la Jarretera ().
  Caballero gran cruz de la Orden de la Legión de Honor ( República Francesa).
  Caballero de la Orden del Águila Negra ().
  Caballero gran cruz de la Orden de la Virtud Militar ( República de Polonia).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Estrella de Karađorđević [Clase Militar] ().

Ancestros 

</center>

</div></div>

Referencias 

Personas de Baden-Wurtemberg
Gobernantes durante la Primera Guerra Mundial
Reyes de Rumania del siglo XX (Hohenzollern-Sigmaringen)
Príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen
Periodo de entreguerras (Rumania)
Grandes cruces con collar de la Orden Real de la Estrella de Rumania
Caballeros de la Orden de San Andrés
Miembros de la Orden de la Jarretera
Orden del León Blanco
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Grandes cruces de la Legión de Honor
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Católicos de Rumania
Personas de la Provincia de Hohenzollern